Желтура́ () — село в Джидинском районе Республики Бурятия. Административный центр сельского поселения «Желтуринское».

География 
Село расположено на правобережье реки Джиды в 31 км к юго-западу от районного центра — села Петропавловка. Находится на правом берегу реки Желтуры, в 1 км от её впадения в Джиду. К северо-востоку от села, ниже по течению реки расположено село Тэнгэрэк.

История 

История села начинается с первой четверти XVIII века, когда здешние места заселили казаки, охранявшие границы Российской империи. Желтура была крупной казачьей станицей, где располагались таможенный пункт, несколько магазинов, церковно-приходская школа, Покровская церковь.

Свято-Покровская церковь стала первым православным храмом, возродившимся в Джидинской долине в постсоветское время. Церковь распахнула свои двери 14 октября 2000 года, а 14 октября 2002 года Епископ Читинский и Забайкальский Евстафий освятил Престол.

Население

Инфраструктура 
Основная общеобразовательная школа, Дом культуры, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 

 Музей-усадьба «Казачья изба»
 Свято-Покровская церковь
 Музей маршала К. К. Рокоссовского
 Желтуринский казачий хор
 Дозор — керексуры (бронзовый век). Четыре керексура в виде курганов, сложенных из крупных камней полусферической формы.
 Желтура — стоянка (бронзовый век — средневековье)
 Тохойский хутор — могильник (бронзовый век)

Люди, связанные с селом 
 Рокоссовский К. К. — Маршал Советского Союза
 Клочихин Леонид Михайлович - генерал-лейтенант авиации

Галерея

Примечания

Источники 
 Буссе Ф. Забайкальское инородческое войско. Исторический очерк // Протоколы общего собрания Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, заседания 28 сентября и 10 октября 1895 года
 Туризм и отдых в Бурятии: Путеводитель путешественника. — Иркутск: Время странствий, 2011.

Ссылки 
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011. стр. 151—154
 Дора Хамаганова. Голос счастья // Dzhida.com, 11 января 2013
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района
Появились в 1720-е годы в России
XVIII век в Бурятии